« Gürtel » signifie « ceinture » en allemand. Le terme peut également désigner :
 la Gürtel, une route de la ville de Vienne en Autriche ;
 l'affaire Gürtel, une affaire politico-financière commencée en 2009 en Espagne et qui implique des personnalités du Parti populaire.